DKL steht für:
 Das deutsche Kirchenlied
 Deckel-Bajonett (DKL) für Bessamatic
 Donkey Kong Land, Jump-’n’-Run-Spiel
 Druckkammerlautsprecher, siehe Horn (Lautsprecher)
 Powiat Kłodzki in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (Kfz-Kennzeichen)

DKL steht für:
 Kullback–Leibler divergence, siehe Kullback-Leibler-Divergenz #Multivariate Normalverteilungen

D-Kl steht für:
 Instrumentalwerke von 20 Sonaten für 5 bis 8 Instrumente von David Pohle

dkl oder dkL steht für:
 Dekaliter, siehe Liter

dkl steht für:
 Kolum So (ehemaliger ISO-639-3-Code), heute integriert in Mombo Dogon, einer der Dialekte von Dogon (Sprache), einer Niger-Kongo-Sprache in Mali

Abkürzung